Бордово люлеене – променливо накланяне на плаващ плавателен съд (кораб) на десния и на левия борд под действие на вълнение или други външни сили.

Бордовото люлеене влошава условията за работа на механизмите и приборите. Предизвиква снижаване на скоростта на хода на съда. Отрицателно действа на организма на човека, водейки до влошаване на самочувствието и загуба на работоспособност. На корабите люлеенето води до невъзможност за използването на поставените бойни системи, извеждайки ги от боеготовност. При големи амплитуди може да доведе до загуба на устойчивост на съда и неговото потопяване.

За борба с бордовото люлеене се използват успокоители на люлеенето.

Литература 
 Качка корабля // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в 86 т. (82 т. и 4 доп.). – СПб., 1890 – 1907.

Външни препратки 
 Качка судна 

Теория на кораба
Морски термини